Змагання з плавання на 400 метрів комплексом серед жінок на Олімпіаді 2016 року відбулися 6 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки 

400 метрів комплексом (жінки)